Perełki na dnie, Perełka na dnie – zbiór opowiadań Bohumila Hrabala
 Perełki na dnie – film, ekranizacja twórczości Hrabala